

Sigle 
 Hue Saturation Brightness

Codici 
 hsb – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua soraba superiore